Heard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Richard W. Heard
 Albert John Heard